F2F steht als Abkürzung für:
 Face to Face, dt.: wörtlich von Angesicht zu Angesicht und inhaltlich meist persönlich
 Friend-to-friend ein spezielles Peer-to-Peer-Netzwerk in dem man sich nur mit Freunden und vertrauenswürdigen Personen verbindet.
 Grumman F2F, ein Jagdflugzeug der U.S. Navy
 Farm-to-Fork, EU-Strategie zu einer nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Land- und Ernährungswirtschaft

F2F